Grèbe, oiseau aquatique de la famille des Podicipedidae ;
 Grèbe,  patrouilleur de la Marine nationale camerounaise.